Шоссе Шейх Фазлолла́ Нури́ () — шоссе на западе Тегерана, соединяющее районы Терешт и Шахрак-е Кодс. Является продолжением старого шоссе Тегеран-Кередж, после пересечения с Шоссе Ашрафи-Исфахани следует на северо-восток, пересекая Шоссе Ядегар-е Имам, Шоссе Джалал аль-Ахмад, Шоссе Ресалат, и заканчивается после развязки с Шоссе Хеммат, переходя в Бульвар Пакнежад.

Улицы Тегерана
Улицы по алфавиту